Daewoo S-TEC
 STEC – (ang. Shiga-like toxin-producing E. coli) enterokrwotoczny szczep E. coli wytwarzający toksynę podobną do toksyny Shiga (werotoksynę)

Zobacz też 
Stec (strona ujednoznaczniająca)